Иван Савицкий:
 Савицкий, Иван Александрович (род. 1992) — российский велогонщик.
 Савицкий, Иван Иванович (1913—1994) — советский промышленный деятель, организатор горнорудного производства. Герой Социалистического Труда.